Олеся Сергеевна Бабушкина (, родилась 30 января 1989 в Гомеле) — белорусская гимнастка, специализирующаяся в групповых упражнениях (художественная гимнастика), бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в групповом многоборье. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь.

Примечания

Ссылки 
 

Гимнастки (художественная гимнастика) Белоруссии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года